23-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2014—2015 роках. Титул чемпіона Росії захищав футбольний клуб «ЦСКА».

Турнірна таблиця 
|}

Лідери чемпіонату

Результати матчів 

Джерело: rus.rfpl.org/results

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2014 у Росії
2015 у Росії
Росія
Росія